Haimbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Haimbach (Fulda), Stadtteil von Fulda, Osthessen
 Haimbach (Gemeinde Sölden), Weiler in der Gemeinde Sölden, Tirol
 Haimbach, historischer Name von Heimbach (Greding), Gemeindeteil der Stadt Greding im Landkreis Roth, Bayern

Gewässer:
 Haimbach (Wesebach), linker Zufluss des Wesebachs zwischen Kleinern und Gifflitz, beides Orte der Gemeinde Edertal, Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Haimbach (Rannach), rechter Zufluss der Rannach nahe Buchheim, Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Heimbach
 Hainbach